Vorderloh ist der Ortsname von

 Vorderloh (Küps), Wüstung auf dem Gemeindegebiet des Marktes Küps, Landkreis Kronach, Bayern
 Vorderloh (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Vorderloh (Wurmannsquick), Ortsteil des Marktes Wurmannsquick, Landkreis Rottal-Inn, Bayern